Chauvel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Chauvel (1897–1959), australischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 Charles Chauvel (Politiker) (* 1969), neuseeländischer Politiker
 Elsa Chauvel (* 1898 als Elsie May Wilcox; † 1983), australische Schauspielerin
 Georges Chauvel (1886–1962), französischer Bildhauer
 Harry Chauvel (Henry George Chauvel; 1865–1945), australischer General
 Théophile Chauvel (1831–1909), französischer Maler, Radierer, Lithograf und Fotograf